Diamonds (honkbalclub), een honkbal- en softbalvereniging uit Nieuwegein
Diamonds (Herb Alpert), een single van de Amerikaanse artiest Herb Alpert met Janet Jackson uit 1987
Diamonds (Rihanna), een single van de Barbadiaanse zangeres Rihanna uit 2012
Diamonds (Sam Smith), een muzieknummer uit 2020
Diamonds (The Boxer Rebellion), een single van The Boxer Rebellion uit 2013
Diamonds (1999), een Amerikaanse film uit 1999 

Zie ook
Diamond (doorverwijspagina)